Una cuenta puede hacer referencia a:

Cuenta, en contabilidad y finanzas, elemento central los servicios de pagos.
Cuenta (matemática), cálculo o algoritmo.
Cuenta o abalorio, objeto pequeño de adorno para decoración personal o arquitectónica.
Cuenta de usuario, entidad que representa y autentica a un usuario en un sistema informático.
Cuenta bancaria, entidad bancaria creada por contrato financiero, donde se registran el balance y movimientos financieros del titular.